Riki, nome d'arte di Riccardo Marcuzzo, cantante italiano
 Iván Sánchez-Rico Soto, detto Riki, calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Rickey
 Ricky